Кодима — місто, районний центр Кодимського району Одеської області
Кодима — річка на півдні України
Кодима — вантажно-пасажирська залізнична станція Одеської залізниці

Див. також 
 Кодема
 Кудима